Hersilia bezeichnet

 Hersilia (Mythologie), die Gattin des Romulus aus der römischen Mythologie
 Hersilia (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Hersiliidae
 (206) Hersilia, einen Asteroiden
 Hersilia Cove, Bucht von Rugged Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis